Rin puede referirse a:

 Rin, el río más utilizado de la Unión Europea;
 Rin, danza tradicional de Chiloé, Chile;
 Rin, una antigua moneda japonesa equivalente a 1/1000 yen;
 Rin, un personaje de la serie de manga y anime Inuyasha;
 Rin, un personaje del manga y anime Naruto;
 Acrónimo de Red Inteligente Normalizada, en telefónica y telefonía;
 Isuzu Sōma (Rin), un personaje del manga Fruits Basket;
 En algunos países de Hispanoamérica, llanta, la parte central metálica de una rueda.